Ascalafo – figura della mitologia greca, figlio di Ares
 Ascalafo – figura della mitologia greca, figlio di Acheronte
 Ascalafo – nome comune di alcune specie di insetti